Sant'Erasmo ima više značenja:
 Sant'Erasmo, Bergamo
 Sant'Erasmo, Macerata
 Sant'Erasmo, Venezia